Тредья́ (, , ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Брон. Округ коммуны — Сен-Бриё.
Код INSEE коммуны — 22348.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 350 км к западу от Парижа, в 50 км северо-западнее Ренна, в 45 км к юго-востоку от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 482 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 277 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 203 были экономически активными, 74 — неактивными (показатель активности — 73,3 %, в 1999 году было 68,8 %). Из 203 активных работали 180 человек (97 мужчин и 83 женщины), безработных было 23 (10 мужчин и 13 женщин). Среди 74 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 33 — пенсионерами, 29 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Тредья
 Серебряный потир (1650 год). Высота — 22 см, диаметр — 13,9 см. Исторический памятник с 1965 года
 Купель для крещения (XVI век). Исторический памятник с 1965 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор